Atari Teenage Riot, een Duitse band
Avions de Transport Regional, een Franse vliegtuigbouwer
Attenuatie van de totale reflectie
Afrikaanse Taalraad (ATR)
De afkorting van Aktiengesellschaft für Transport- und Rückversicherung, nu Hannover Re
Average True Range, een technische analyse indicator